Окто́их ( — осмогласие)
 Октоих — ладовая система византийского церковного пения.
 Октоих — богослужебная православная книга.
 «Октоих» — вокальный ансамбль из Екатеринбурга.